Lempira peut désigner :
 Lempira (cacique), ou El Lempira, nom du cacique qui mena au Honduras la résistance amérindienne contre la conquête espagnole ;
 le lempira hondurien, monnaie nationale du Honduras (en l’honneur de l’ancien cacique) ;
 le Département de Lempira au Honduras (en l’honneur de l’ancien cacique) ;
 la ville de Puerto Lempira au Honduras (en l’honneur de l’ancien cacique).